Die deutsche Softball-Bundesliga 2016 war die 18. Spielzeit der Softball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann am 16. April und dauerte bis zum 14. August. Anschließend wurde vom 27. August bis zum 25. September in den Play-offs der Deutsche Meister ermittelt. Als Titelverteidiger gingen die Wesseling Vermins in die Saison. Durch den Aufstieg der Stuttgart Reds erhöhte sich die Anzahl der Mannschaften auf 8, weshalb die Saison zweigleisig gespielt wurde.

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison wurde als Rundenturnier mit vier Runden ausgetragen, wobei jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft ihrer Division zweimal zu Hause und zweimal auswärts antrat. An jedem Spieltag wurden zwei Spiele als Doubleheader ausgetragen, wodurch sich zwei Mannschaften insgesamt acht Mal gegenüberstanden.

Play-Offs 
In den Play-Offs traten zunächst im Viertelfinale die Zweitplatzierten aus einer Division gegen die Drittplatzierten der anderen Division im Best-of-Three-Modus an. Die Gewinner trafen im Halbfinale auf die Erstplatzierten der Vorrunde und ermittelten im Best-of-five-Modus die Teilnehmer des Finales, das ebenfalls als Best-of-five ausgespielt wurde.

Teilnehmer 
          

Folgende 8 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2016 teil.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-Offs

Deutschland-Pokal 
Zeitraum: 27. August – 1. Oktober 2016

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Softball-Bundesliga 
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes

Einzelnachweise 

2016
Sportsaison 2016
Sportveranstaltung in Deutschland